Görisch ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Walter Görisch (* 1949), deutscher Politiker (SPD)

Siehe auch:
 Goerisch